Victoria Tower kan syfta på:

 Victoria Tower (Westminsterpalatset) – det högsta tornet i parlamentsbyggnaden Westminsterpalatset i London
 Victoria Tower – ett höghus i Kista i Stockholm

Se även
Victoria Tower Gardens